Chesnutt est un patronyme porté notamment par :

 Charles W. Chesnutt (1858-1932), écrivain américain ;
 Cody Chesnutt, musicien américain de RnB contemporain et neo soul ;
 Mark Chesnutt (1963-), chanteur américain de musique country ;
 Vic Chesnutt (1964-2009), auteur-compositeur-interprète américain.